— манга о Человеке-пауке, созданная Рёити Икэгами. Выходила в ежемесячном журнале Shonen Magazine с января 1970 по сентябрь 1971 года. В манге пересказывается история Человека-паука, но действие происходит в Японии. Школьника  кусает радиоактивный паук, вследствие чего мальчик приобретает особые способности. Он сражается с такими противниками, как Ящер и Электро.

Первоначально Рёити Икэгами и продумывал сценарий, и рисовал иллюстрации, однако с развитием и усложнением сюжета написанием сценария занялся писатель . Spider-Man впоследствии отклоняется от исходной американской истории, сценарий Хираи включает меньше юмора, больше драматизма, а рисунок становится реалистичнее, отражая изменения в стилистике Рёити Икэгами.

В США манга Spider-Man была опубликована Marvel Comics в 1997—1999 гг. в цензурированном формате.

См. также 
 Hulk: The Manga (en)
 Spider-Man J (en)

Ссылки 

 SpiderFan.org — Comics : Spider-Man: The Manga : #1-#25

Комиксы о Человеке-пауке
Аниме и манга о супергероях